Le Premier Fils est un roman de fantasy écrit par Paul B. Thompson et Tonya C. Cook qui se déroule dans le monde de Lancedragon. Il s'agit du premier volume de la trilogie des Nations elfiques.

Synopsis
Ce roman se déroule dans l'ancienne cité elfique de Silvanost, où des jumeaux sont nés à Sithel, l'orateur des étoiles et le souverain de tous les elfes. Cette même nuit, une prophétie est faite selon laquelle "ils porteront tous deux une couronne", bien qu'il ne puisse y avoir qu'un seul souverain de Silvanesti. Sithas, l'aîné, est élevé en tant qu'héritier du trône, et Kith-Kanan, le cadet, bénéficie de la liberté généralement accordée à un deuxième fils. Sithas croit en la pureté du peuple elfique et s'aligne sur les aristocrates de la cour de Silvanost, tandis que Kith-Kanan pense que l'avenir de Silvanesti sera amélioré par le commerce avec les étrangers, notamment les humains d'Ergoth. Lorsque leur père meurt dans un accident de chasse, Sithas devient l'Orateur des étoiles, et Kith-Kanan doit jurer fidélité à son frère, bien qu'il remette en question la position adoptée par Sithas contre les humains.

Résumé 
Dans Firstborn, l'orateur des étoiles, Sithel, fils unique de Silvanos, le fondateur de Silvanesti, a des jumeaux qui lui sont nés, une rareté chez les elfes. Kith-Kanan quitte Silvanesti en furie lorsqu'il apprend que son frère Sithas, plus âgé de plusieurs minutes et donc héritier du trône, a été promis par son père en mariage à son amour, Hermathaya. Il part pour le Bois Vert, une forêt vierge située bien au-delà des frontières de Silvanesti et tombe amoureux de la gardienne de la forêt, une Kagonesti nommée Anaya. Il s'attache également à son frère adoptif, Mackelli. À la suite d'une attaque d'Ergoth, Anaya souffre d'une blessure mortelle et se transforme en arbre, annonçant à Kith que l'enfant dont elle est enceinte naîtra dans un avenir lointain. Kith retourne à Silvanesti, où la guerre menace d'éclater à cause de Silvanesti, Ergoth et Thorbardin qui se demandent qui doit contrôler les plaines qui les séparent. Mûri par ses expériences, Kith jure de fonder les Coureurs de Bois, une force de défense composée de personnes de toutes races et nations, pour protéger la région contestée. Alors qu'il part, son camp est attaqué par des brigands Kagonesti qui ont été engagés (à son insu) par Hermathya et qui tuent Mackelli. Sithas est tué par un groupe de chasseurs d'Ergoth et les nations se déclarent la guerre.

Notes et références 

Littérature sur Lancedragon
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 2001